

Editoria 
 Fratelli Treves – casa editrice italiana poi diventata Garzanti
 Treves Editore – casa editrice italiana nata nel 2009

Geografia 
 Trèves – comune francese del Gard
 Trèves – comune francese del Rodano
 Cantone di Trèves – cantone francese
 Trèves – esonimo francese della città tedesca di Treviri
 Parco Treves de' Bonfili – giardino monumentale realizzato da Giuseppe Jappelli a Padova

Persone 
 Joseph-Marie Trèves – presbitero e militante antifascista
 Claudio Treves – politico e giornalista italiano
 Paolo Treves – storico e uomo politico, segretario di Filippo Turati
 Piero Treves – storico dell'antichità 
 Emilio Treves – editore e giornalista italiano
 Gaddo Treves – attore e psichiatra italiano
 Giorgio Treves – regista e sceneggiatore italiano.
 Giuseppe Treves – editore italiano
 Virginia Tedeschi-Treves – scrittrice italiana
 Fabio Treves – musicista italiano
 Renato Treves (propr. Renato Samuele Treves) – filosofo e sociologo italiano
 Tullio Treves – giurista e magistrato italiano
 Alberto Treves de Bonfili – banchiere e politico italiano